Kerens steht für:
 Kerens (Texas), Stadt im Navarro County, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika

Kerens ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Heinrich von Kerens (1725–1792), niederländisch-österreichischer Geistlicher, Bischof von St. Pölten
 Richard C. Kerens (1842–1916), US-amerikanischer Diplomat und Unternehmer